Вальдемарсвік (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.
 Вальдемарсвік — місто у Швеції, у лені Естерйотланд.